R35 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Renault R35, un char d'assaut français.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : Provoque de graves brûlures, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Polyurie (Mictions fréquentes, Nycturie), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Renard R35, un avion trimoteur stratosphérique belge à cabine pressurisée des usines Renard et Vertongen.

Automobile
 Nissan GT-R (R35), une voiture de sport produite par le constructeur japonais Nissan. R35 correspond au code de son châssis, CBA-R35.

Moto
 BMW R 35, un modèle du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R35, la ceinture périphérique de Waregem.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres